Ни́жняя улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Нижняя улица — улица в Иванове.
 В Москве:
 Нижняя улица — улица возле метро Белорусская.
 Нижняя улица — улица в районе Нагатинский затон.
Нижняя улица — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Нижняя улица — улица в Зеленогорске.
 Нижняя улица — улица в Лисьем Носу.
 Нижняя улица — улица в Песочном.
 Нижняя улица — улица в Симферополе.
 Нижняя улица — улица в Чебоксарах.

Украина 
 Нижняя улица — улица в Запорожье.

См. также 
 1-я Нижняя улица
 Нижняя Полевая улица